Марвин Вудворд () (8 декабря 1905, Колорадо, США - 14 октября 1971, Лос-Анджелес, Калифорния, США). Американский художник-мультипликатор и режиссёр. Работал в студиях таких как Walt Disney Animation (с 1931-е 1956-е года), UPA и Hanna-Barbera (с 1957-е по 1967-е года). Умер 14 октября 1971 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Фильмография

Художник-мультипликатор 

 2001 Дом злодеев. Мышиный дом (сегменты "Одинокие привидения", "Дональд Дак и горилла") 
 1999 Фантазия 2000 (сегмент "The Sorcerer's Apprentice") 
 1991 Lifestyles of the Rich and Animated (сегменты, "Pluto's Housewarming", "Mickey's Delayed Date", "День переезда", "Pluto's Housewarming", в титрах не указан) 
 1967 Jack and the Beanstalk
 1965 The Famous Adventures of 
 Mr. Magoo (2 эпизода) 
 Mr. Magoo's Dick Tracy and the
Mob (1965)
 Mr. Magoo's Rip Van Winkle (1965)
 1964 Linus! The Lion Hearted (TV Series) (2 эпизода) 
 Adrift on the Rapids (1964) (режиссёр анимации)
 Mocking Bird (1964) (режиссёр анимации)
 1957 Crusader Rabbit 
 Tales of Schmerwood Forest (1957)(указан как Марв Вудворд)
 Scars and Stripes (1957) (указан как Марв Вудворд)
 West We Forget (1957) (указан как Марв Вудворд)
 The Yukon Adventure (1957) (указан как Марв Вудворд)
 The Search for the Missing Links (1957)(указан как Марв Вудворд)
 1956 Диснейленд (2 эпизода) 
 Pluto's Day (1956) ... (animator)
 Where Do the Stories Come From? (1956)
 1955 Леди и бродяга (художник по персонажам) 
 1953 Бен и я 
 1953 Melody  
 1953 Простые вещи 
 1953 Питер Пэн (художник по персонажам) 
 1952 Pluto's Party
 1952 Let's Stick Together 
 1951 Cold Turkey
 1951 R'coon Dawg
 1951 Алиса в Стране чудес (художник по персонажам) 
 1951 Plutopia (в титрах не указан) 
 1950 Camp Dog
 1950 Золушка (художник по персонажам) 
 1949 Приключения Икабода и мистера Тоада (в титрах не указан) 
 1948 Так дорого моему сердцу
 1948 Bumble Boogie 
 1948 Pecos Bill  
 1948 Время мелодий (художник по персонажам) 
 1948 Mickey Down Under
 1947 Mickey's Delayed Date (в титрах не указан) 
 1947 Весёлые и беззаботные (в титрах не указан) 
 1947 Figaro and Frankie
 1947 Pluto's Housewarming 
 1946 Defense Against Invasion (в титрах не указан) 
 1946 Bath Day 
 1946 In Dutch  
 1945 Canine Patrol
 1945 Dog Watch 
 1944 Три кабальеро  
 1944 First Aiders 
 1944 Springtime for Pluto
 1944 Дональд Дак и горилла (в титрах не указан) 
 1944 Trombone Trouble (в титрах не указан) 
 1943 Победа через мощь в воздухе (документальный)
 1942 Час симфонии (в титрах не указан) 
 1942 День рождения Микки (в титрах не указан) 
 1941 В стиле 90-х (в титрах не указан) 
 1941 The Little Whirlwing (в титрах не указан) 
 1940 Фантазия (сегмент, "The Sorcerer's Apprentice") 
 1940 Мистер Маус путешествует (в титрах не указан) 
 1940 Pluto's Dream House (в титрах не указан) 
 1940 Пиноккио 
 1939 The Practical Pig (в титрах не у) 
 1939 Выставка собак (в титрах не указан) 
 1938 Китоловы (в титрах не указан) 
 1937 Одинокие привидения (в титрах не указан) 
 1937 Белоснежка и семь гномов  
 1937 Микки и конкурсанты любители (в титрах не указан) 
 1936 Мамаша Плуто (в титрах не указан) 
 1936 Деревенский кузен (в титрах не указан) 
 1936 Возвращение черепахи Тоби (в титрах не указан) 
 1936 День переезда (в титрах не указан) 
 1936 Сиротский пикник (в титрах  не указан)
 1935 Broken Toys (в титрах не указан) 
 1935 На льду (в титрах не указан) 
 1935 Пожарная бригада Микки (в титрах не указан) 
 1935 Котёнок воришка (в титрах не указан) 
 1934 The Dognapper (в титрах не указан) 
 1934 Mickey Plays Papa (в титрах не указан) 
 1934 Летающий мышонок (в титрах не указан) 
 1934 Camping Out (в титрах не указан) 
 1933 Колыбельная страна (в титрах не указан) 
 1933 Mickey's Mechanical Man (в титрах не указан) 
 1933 Mickey's Gala Premier (в титрах не указан) 
 1933 Лодка отца Ноя (в титрах не указан)
 1933 Mickey's Mellerdrammer (в титрах не указан) 
 1933 Birds in the Spring (в титрах не указан) 
 1932 Мастерская Санта Клауса (в титрах не указан) 
 1932 The Klondike Kid (в титрах не указан) 
 1931 The Beach Party (в титрах не указан) 
 1931 The Fox Hunt (в титрах не указан) 
 1931 The Cat's Out (в титрах не указан)

Режиссёр 

 1965 Linus! The Lion Hearted (1 эпизод)
 1960-1962 Courageus Cat and Minute Mouse (22 эпизода)

Ссылки